Bonville peut faire référence à :

Patronyme 
La , titre de noblesse de la pairie d'Angleterre :
 Cecily Bonville,  baronne Harington,  baronne Bonville (1460-1529), noble anglaise ;
 , plusieurs personnalités.

Toponyme 
 , village de la Nouvelle-Galles du Sud ;
 , paroisse civile anglaise du Yorkshire du Nord.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme